Blindham ist der Ortsname von

 Blindham (Aying), Ortsteil der Gemeinde Aying, Landkreis München, Bayern
 Blindham, historischer Name von Mösl (Dorfen), Ortsteil der Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Blindham (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern